Ženská dvouhra ASB Classic 2017 probíhala v první polovině ledna 2017, v rámci úvodního týdnu sezóny. Do singlové soutěže aucklandského tenisového turnaje nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla americká tenistka Sloane Stephensová, která se před zahájením odhlásila.

Vítězkou se stala nenasazená 23letá Američanka Lauren Davisová, jež ve finále zdolala turnajovou osmičku Anu Konjuhovou z Chorvatska po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–1. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které zároveň představovalo první singlový titul na okruhu WTA Tour. 

Při slavnostním ceremoniálu pak vítězka uvedla: „Loni jsem prohrála ve finále dvakrát, což bylo frustrující. Naplnilo se do třetice všeho dobrého a má to své kouzlo. Je to nepopsatelný a neskutečně nádherný pocit.“ Poražená Chorvatka pochválila soupeřku: „''Samozřejmě jsem zklamaná, že jsem ve finále prohrála, ale myslím, že to pro mě není špatný začátek roku. Lauren dnes odvedla skvělou práci, hrála neuvěřitelně a skoro každý úder trfeila do kurtu.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

ASB Classic 2017